Salmhofer ist der Nachname folgender Personen:

 Franz Salmhofer (1900–1975), österreichischer Komponist, Dirigent und Dichter
 Manfred Salmhofer (* 1964), österreichischer Physiker